

Sciences 
 En géographie, une dépression est une zone en creux de la surface topographique.
 En météorologie, une dépression est une zone de diminution de la pression atmosphérique :
 Dépression des Aléoutiennes
 Dépression d'Islande
 En physique :
 une dépression est une diminution de la pression, par rapport à une pression de référence,
 c'est aussi la baisse de niveau de certains liquides dans les tubes capillaires.
 En neurologie, la dépression synaptique à long terme est un mécanisme de la mémoire.
 En psychiatrie, une dépression est un trouble psychiatrique prononcé.
 En génétique des populations, dépression endogamique et dépression hybride sont des modalités de baisse de la valeur sélective.
 En économie, une dépression est une crise économique à long terme.

Culture et société 
 Dépression est un épisode du feuilleton télévisé .
 Dépression est un film de Aloizs Brenčs sorti en 1991.

Homonymie de titre